Колокольчик — маленький колокол.

 Колокольчик — род растений семейства Колокольчиковых.
 Колокольчики — ударный музыкальный инструмент.
 Колокольчик — донской рубль 1918—1920 годов.
 «Колокольчик» — первый перевод на русский язык сказки «Рапунцель».
 «Колокольчик» — советский и российский бесцветный газированный напиток.
 Колокольчик — обиходное название разъёма RCA.
 «Колокольчик» — русскоязычная литературная газета, которая издавалась в 1831 году в Санкт-Петербурге, под редакцией В. Н. Олина. 
 Технология push

См. также 

 Бубенец
 
 
 Серебристый колокольчик
 Время колокольчиков

Примечания